Пуронга:

 Пуронга — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Пуронга — река в Онежском районе Архангельской области, приток Ухты (впадает в Онежскую губу).